Christina Staudinger – sciatrice alpina e sciatrice freestyle austriaca
 Hermann Staudinger – chimico tedesco
 Stella Staudinger – cestista austriaca
 Wolfgang Staudinger – slittinista tedesco occidentale